Wahlkreis 93 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 93
 Landtagswahlkreis 93